Пит Сампрас је по шести пут освојио турнир. У финалу је победио Андреа Агасија резултатом 6-3, 6-4, 7-5.

Носиоци 

  'Пит Сампрас (победник)
  Патрик Рафтер (полуфиналиста)
  Јевгениј Кафељников (треће коло)
  Андре Агаси (финалиста)
  Рихард Крајичек (треће коло)
  Тим Хенман (полуфиналиста)
  Марк Филипусис (четвртфиналиста)
  Тод Мартин (четвртфиналиста)

<ol start="9">
  Грег Руседски ''(четврто коло)
  Горан Иванишевић ''(четврто коло)
  Густаво Киртен ''(четвртфиналиста)
  Карлос Моја ''(друго коло)
  Карол Кучера ''(четврто коло)
  Томи Хас ''(треће коло)
  Никола Кифер ''(друго коло)
  Феликс Мантиља ''(друго коло)

Жреб

Финала 
{{Тенис-8 играча и 5 сетова
| RD1=четвртфинале
| RD2=полуфинале
| RD3=финале
| team-width=175
| RD1-team1= Пит Сампрас
| RD1-seed1=1
| RD1-team2= Марк Филипусис
| RD1-seed2=7
| RD1-score1-1=4
| RD1-score2-1=6
| RD1-score1-2=2
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3=r
| RD1-team3= Седрик Пиолин
| RD1-seed3= 
| RD1-team4= Тим Хенман
| RD1-seed4=6
| RD1-score3-1=4
| RD1-score4-1=6
| RD1-score3-2=2
| RD1-score4-2=6
| RD1-score3-3=6
| RD1-score4-3=4
| RD1-score3-4=3
| RD1-score4-4=6
| RD1-team5= Густаво Киртен
| RD1-seed5=11
| RD1-team6= Андре Агаси
| RD1-seed6=4
| RD1-score5-1=3
| RD1-score6-1=6
| RD1-score5-2=4
| RD1-score6-2=6
| RD1-score5-3=4
| RD1-score6-3=6
| RD1-team7= Тод Мартин
| RD1-seed7=8
| RD1-team8= Патрик Рафтер
| RD1-seed8=2
| RD1-score7-1=3
| RD1-score8-1=6
| RD1-score7-2=77
| RD1-score8-2=65
| RD1-score7-3=65
| RD1-score8-3=77
| RD1-score7-4=63
| RD1-score8-4=77
| RD2-team1= Пит Сампрас
| RD2-seed1=1
| RD2-team2= Тим Хенман
| RD2-seed2=6
| RD2-score1-1=3
| RD2-score2-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score2-2=4
| RD2-score1-3=6
| RD2-score2-3=3
| RD2-score1-4=6
| RD2-score2-4=4
| RD2-team3= Андре Агаси
| RD2-seed3=4
| RD2-team4= Патрик Рафтер
| RD2-seed4=2
| RD2-score3-1=7
| RD2-score4-1=5
| RD2-score3-2=77
| RD2-score4-2=65
| RD2-score3-3=6
| RD2-score4-3=2
| RD3-team1= Пит Сампрас
| RD3-seed1=1
| RD3-team2= Андре Агаси
| RD3-seed2=4
| RD3-score1-1=6
| RD3-score2-1=3
| RD3-score1-2=6
| RD3-score2-2=4
| RD3-score1-3=7
| RD3-score2-3=5
}}
 Горња половина 
 Група 1 

| RD4-seed02=7
| RD4-score01-1=6| RD4-score02-1=2
| RD4-score01-2=64
| RD4-score02-2=77| RD4-score01-3=3
| RD4-score02-3=6| RD4-score01-4=1
| RD4-score02-4=6| RD3-team01= Г. Руседски
| RD3-seed01=9
| RD3-team02= М. Норман
| RD3-seed02= 
| RD3-score01-1=6
| RD3-score02-1=3
| RD3-score01-2=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score01-3=7
| RD3-score02-3=5
| RD3-team03= Ф. Клавет
| RD3-seed03= 
| RD3-team04=
| RD2-seed08=7
| RD2-score07-1=77
| RD2-score08-1=64
| RD2-score07-2=66
| RD2-score08-2=78
| RD2-score07-3=65
| RD2-score08-3=77
| RD2-score07-4=4
| RD2-score08-4=6
| RD1-team01= Г. Руседски
| RD1-seed01=9
| RD1-team02= Џ. Столтенберг
| RD1-seed02= 
| RD1-score01-1=6| RD1-score02-1=1
| RD1-score01-2=6| RD1-score02-2=4
| RD1-score01-3=6| RD1-score02-3=2
| RD1-team03= А. Коста
| RD1-seed03= 
| RD1-team04= А. Пармар
| RD1-seed04=Q
| RD1-score03-1=6
| RD1-score04-1=0
| RD1-score03-2=65
| RD1-score04-2=77
| RD1-score03-3=3
| RD1-score04-3=6
| RD1-score03-4=3
| RD1-score04-4=6
| RD1-team05= Г. Гаудио
| RD1-seed05= 
| RD1-team06= М. Норман
| RD1-seed06= 
| RD1-score05-1=4
| RD1-score06-1=6| RD1-score05-2=5
| RD1-score06-2=7| RD1-score05-3=5
| RD1-score06-3=7| RD1-team07= Л. Милиган
| RD1-seed07=WC
| RD1-team08= Ф. Санторо
| RD1-seed08= 
| RD1-score07-1=4
| RD1-score08-1=6
| RD1-score07-2=5
| RD1-score08-2=7
| RD1-score07-3=60
| RD1-score08-3=77
| RD1-team09= Т. Јохансон
| RD1-seed09= 
| RD1-team10= Р. Ренеберг
| RD1-seed10=Q
| RD1-score09-1=5
| RD1-score10-1=7| RD1-score09-2=77| RD1-score10-2=65
| RD1-score09-3=6| RD1-score10-3=3
| RD1-score09-4=4
| RD1-score10-4=6| RD1-score09-5=6| RD1-score10-5=1
| RD1-team11= М. Колман
| RD1-seed11=LL
| RD1-team12= Ф. Клавет
| RD1-seed12= 
| RD1-score11-1=2
| RD1-score12-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score12-2=1
| RD1-score11-3=6
| RD1-score12-3=3
| RD1-score11-4=5
| RD1-score12-4=7
| RD1-score11-5=4
| RD1-score12-5=6
| RD1-team13= М. Вудфорд
| RD1-seed13= 
| RD1-team14= Д. Хрбати
| RD1-seed14= 
| RD1-score13-1=6| RD1-score14-1=4
| RD1-score13-2=6| RD1-score14-2=2
| RD1-score13-3=6'''
| RD1-score14-3=2
| RD1-team15= Г. Малис
| RD1-seed15= 
| RD1-team16=

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту ATPworldtour.com

Вимблдон 1999.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 1999.